Хо Сон Тхэ (; ) — южнокорейский актёр, на счету которого более 60 работ в кино и на телевидении. Одними из наиболее заметных его ролей стали Ха Иль Су в триллере 2016 года «Секретный агент», а также Чан Док Су в сериале 2021 года «Игра в кальмара»''.

Ранние годы 
Хо родился в крупном южнокорейском городе Пусан. Он окончил Пусанский национальный университет по специальности русский язык. До своей актёрской карьеры Хо продавал телевизоры LG в России. Позже он перешёл на работу в отдел планирования и координации деятельности судостроительной компании.

Актёрская карьера 
Хо начал свою актёрскую карьеру в 2011 году, когда он принял участие в шоу талантов «Чудотворное прослушивание» на канале SBS. По словам Хо, он записался на шоу после просмотра его рекламы, будучи в нетрезвом состоянии.

Первой заметной ролью Хо стал персонаж Ха Иль Су в триллере 2016 года «Секретный агент», где его персонаж получает пощечину от Сон Кан Хо.

Хо пришлось выучить маньчжурский язык для своей роли в фильме 2017 года «Крепость». В оригинальном сериале Netflix «Игра в Кальмара» 2020 года Хо сыграл роль гангстера Чан Док Су.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Награды и номинации

Примечания